Beliën ist der Familienname folgender Personen
 Dirk Beliën (* 1963), belgischer Filmregisseur
 Yvon Beliën (* 1993), niederländische Volleyballspielerin